Милот Рашица (; 28 июня 1996 года, Вучитрн) — косоварский и албанский футболист, полузащитник английского клуба «Норвич Сити» и сборной Косово, выступающий на правах аренды за турецкий «Галатасарай».

Клубная карьера 
Родился в косовском городе Вучитрн. Начал заниматься футболом в местном клубе «Косова Вуштрри». В возрасте 16 лет дебютировал за основную команду клуба. После просмотров в бельгийском «Генте» в августе 2013 года отказался от предложения этого клуба, предпочтя выступления на родине. В сентябре того же года восстанавливался после травмы в Ганновере. В 2014 году был на просмотрах в немецких командах «Ганновер 96» и «Унион Берлин», закончившихся безрезультатно.

10 февраля 2015 года подписал трёхлетний контракт с нидерландским клубом «Витесс», который вступил в силу 1 июля. 30 июля 2015 года дебютировал за команду в официальном матче, гостевом поединке против английского «Саутгемптона» в рамках квалификации Лиги Европы. Первый гол за «Витесс» забил 20 сентября 2015 года, доведя счёт до разгромного в домашнем игре чемпионата Нидерландов против клуба «Де Графсхап». Спустя 3 месяца отметился дублем в ворота «Твенте». В июне 2017 года продлил контракт с клубом до 2020 года.

31 января 2018 года подписал контракт на 4,5 года с немецким клубом «Вердер». 3 февраля дебютировал в Бундеслиге, выйдя в стартовом составе против «Шальке 04».

22 июня 2021 года подписал 4-летний контракт с английским клубом «Норвич Сити». 14 августа дебютировал в Премьер-лиге, выйдя в стартовом составе против «Ливерпуля».

Карьера в сборной 
Провёл ряд матчей за юношеские и молодёжные сборные Албании. 29 марта 2016 года дебютировал за главную национальную команду в товарищеском матче против сборной Люксембурга, заменив на 60-й минуте Мигьена Башу.

Достижения

«Витесс» 
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2016/17

Статистика выступлений

Клубная

В сборной 

Итого: 2 матча / 0 голов; eu-football.info.

Итого: 20 матчей / 2 гола; eu-football.info.

Примечания 

Футболисты Албании
Футболисты Косова
Игроки сборной Албании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Албании по футболу
Игроки сборной Косова по футболу
Игроки ФК «Вуштрриа»
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Норвич Сити»